Hurricane Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Hurricane Island (Alabama)
 Hurricane Island (Illinois)
 Hurricane Island (Kentucky)
 Hurricane Island (Knox County, Maine)
 Hurricane Island (Somerset County, Maine)
 Hurricane Island (Wisconsin)